De 21e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 1 augustus 1963. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Ludo Janssens, gevolgd door Guillaume Demaer en Willy Raes.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé
Eendagswielerwedstrijd in 1963